Нуево Тила има више значења:

 Нуево Тила (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Тила (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Тила (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику